Adele eller Adèle kan syfta på

Personer 
 Jan Adele – född 1935, död 2000, en australiensisk sångare och underhållare.
 Adele – artistnamn för Adele Adkins, en brittisk  soul- och jazzsångerska och låtskrivare.

Övrigt 
 Adele (namn) – ett forntyskt kvinnonamn
 Adèle – en seriefigur, se Adèles extraordinära äventyr
 Adele (matematik) – ett begrepp i algebraisk talteori
 Adela (djur) – ett släkte av fjärilar

Se även 
 Adèle Island  – är en ö i Australien
 Laila Adèle – en svensk sångerska
 812 Adele – en asteroid
Adel